Gösta Törnblad kan syfta på:

 Gösta "Chicken" Törnblad (1905–1984), svensk jazzmusiker (trumpetare), verksam i Stockholm
 Gösta Tönne (1906–1969), svensk jazzmusiker (trumpetare), verksam i Skåne